Станислав Фердинанд Виктор Шлегель (1843—1908) — германский  и , автор научных трудов.

Биография 
В 1860—1863 годах изучал в Берлине математику, естественные науки и классическую филологию.

В математике Шлегель был последователем и распространителем идей и учений Германа Грассмана. Написал работу «Untersuchungen über eine Fläche 3 Ordnung nach Grassmann’s Ausdehnungslehre» (приложение к «Программе» варенской гимназии, 1871). Следующими, преследовавшими те же цели сочинениями Шлегеля были: «System der Raumlehre. Nach den Principien der Grassmann’schen Ausdehnungslehre und als Einleitung in dieselbe dargestellt. I Theil. Geometrie. Die Gebiete des Punktes, der Geraden und der Ebene» (Лейпциг, 1872); II Theil: «Die Elemente der modernen Geometrie und Algebra» (там же, 1875); «Hermann Grassmann’s Leben und Werke» (Лейпциг, 1878); «Geometr. Anwend. d. Grassmann’schen Ausdehnungslehre» (приложение к «Программе» варенской гимназии, 1882); «Geometr. Darstellung d. Imaginären nach d. Ausdebnungslehre» («Zeitschrift für Mathematik und Physik», XXIII, 1878); «Neuere geometr. Method. und ihre Verwandtschaft mit Grassmann’s Ausdehnungslehre» (там же, XXIV, 1879); «Die Grassmann’schen Ausdehnungslehre. Ein Beitrag zur Geschichte der Mathematik in dem letzten fünfzig Jahren» (там же, XLI, 1896; Hist. Abth.); «Die Ausdehnungslehre als Mittel z. Analysis elem.-geom. Aufgab.» (Hoffmann’s «Zeitschrift für mathem. und naturwiss. Unterricht», XIV, 1883).

Геометрии многомерных пространств он посвятил следующие сочинения: «Quelques théorèmes de géométrie à n-dimensions» («Bulletin de la Société mathématique de France», X, 1882); «Theorie der homogen zusammengesetzten Raumgebilde» («Nova Acta d. Leop. Carol. Akad.», XLIV, 1883); «Ueber die Auflösung des Doppelpunktes einer ebenen Curve im 3-dimensionalen Raume; e. mit d. Curve zusammenhäng. mechan. Problem» («Zeitschrift für Mathematik und Physik», XXVIII, 1883); «Sur le système de coordonnées réciproque à celui des coordonnées polaires» («Association française», 1885; congrès de Grenoble); «Sur un théorème de géométrie à quatre dimensions» (там же, 1887; congrès de Toulouse); «Ueber den sogenannten vierdimensionalen Raum» (Берлин, 1888); «Sur une méthode pour représenter dans le plan les solides homogènes à n-dimensions» (Палермо, «Rendiconti», V, 1891); «Ueber die verschiedenen Formen v. Gruppen, welche r beliebige Punkte in n-dimensionalen Raume bilden können» (Hoppe’s «Archiv der Mathematik und Physik», X, 1891); «Ueber congruente Raumtheilungen» (там же); «Sur une méthode pour représenter dans le plan des cubes magiques à n-dimensions» («Bull. d. la Société mathém. d. France», XX, 1892); «Ueber das Projectionsmodell des vier-dimensionalen vierseitigen Prismas und seiner Zerlegung in vier inhaltsgleiche Fünfzelle» (1885); «Projectionsmodelle der regelmässigen vierdimensionalen Körper» (1886); «Ueber Projectionen der mehrdimensionalen regelmässigen Körper» («Jahresbericht d. deutsche Mathematiker-Vereinigung», II, 1893); «Ueber Entwickelung und Stand der n-dimensionalen Geometrie mit besonderer Berücksichtigung der vierdimensionalen» (1886; из сборника «Leopoldina»); «Sur le développement et l’état actuel de la géométrie à n-dimensions» («Enseignement mathématique», II, 1900; с библиографическим указателем литературы предмета; II-я часть немецкого сочинения того же заглавия).

Кроме перечисленных, математике как чистой, так и прикладной принадлежали ещё следующие сочинения Шлегеля: «Spec. Gewicht. d. Legirungen» («Zeitschrift f. Math. u. Physik», XVIII, 1873); «Mathem. Bestimm. d. Zahlenverhältn. in d. Dur-Tonleitern etc.» (там же); «Darstellbark. e. Zahl d. Summen v. Quadr.» (там же, XXI, 1876); «Theilbarkeit d. Zahlen» (там же); «Ruler’s Bildungsgesetz für Kettenhruchwerthe» (там же, XXII, 1877); «Cartes, reciprokes Coord.-Syst.» (там же, XXIII, 1878); «Verallgemeiner. e. Erzeugungsart der Curven 2 Gr.» (там же); «Binom. Coeff.» (там же), «Verallgemein. eines geom. Paradoxon’s» (там же, XXIV, 1879); «Mechan. Erzeugung von Curven» («Mathematishe Annalen», VI, 1873); «Théorème de Laisant, relat. au centre de gravité» («Bull. d. la soc. mathém. de France», X, 1882).

Своей преподавательской профессии и вопросам, находящимся с ней в связи, Шлегель посвятил следующие сочинения: «Einfluss d. Naturwiss. auf d. ideale Richtung d. geist. Lebens» (1872); «Lehrbuch d. element. Mathematik» (1878—80); «Vierstell. Logar.-Taf.» (1880); «Gegenwärtige Krisis im höheren Schulwesen Deutschlands» (1883); «Methoden mathem. Darstell.» (Hoffmann’s «Zeitschrift f. mathem. u. naturwiss. Unterricht», X, 1879) и несколько мелких статей в том же журнале Гофмана.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики XIX века
Математики Германии
Геометры